La tapadera puede referirse a:

 The Front, película dirigida por Martin Ritt en 1976 denominada "La tapadera" en España;
 The Firm, película dirigida por Sydney Pollack en 1993 denominada "La tapadera" en España;
 La Tapadera, serie producida en 2011 continuación de la novela de 1991 y la película de 1993;
 The Front, episodio 78 de Los Simpson, del año 1993 y perteneciente a la cuarta temporada, denominado "La tapadera" en España.